Кондрашин — російське прізвище.

 Кондрашин Андрій Кузьмич (1916—1944) — радянський військовий льотчик часів Другої світової війни. Герой Радянського Союзу.
 Кондрашин Володимир Петрович (1929—1999) — радянський та російський баскетбольний тренер.
 Кондрашин Іван Павлович (1914—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Кондрашин Кирило Петрович (1914—1981) — радянський диригент, Народний артист СРСР.
 Кондрашин Юрій Олексійович (*1957) — колишній радянський футболіст, захисник.

Російські прізвища